EIC, eIC steht für:
 East India Company, siehe Britische Ostindien-Kompanie
 Edison Illuminating Company, heute Teil von Consolidated Edison
 eIC, electronic identification card (siehe auch eID-Karte)
 Enterprise Interoperability Centre
 Energy Identification Code, in der Energiewirtschaft zur europaweit eindeutigen Identifizierung von Regelzonen, Bilanzkreisen und Abnahmepunkten
 Ensemble InterContemporain, ein Instrumentalensemble für zeitgenössische klassische Musik.
 European Investigative Collaboration, ein Recherche-Netzwerk für investigativen Journalismus
 Euro Info Centre, Vorgänger von Enterprise Europe Network
 Exercise Induced Collapse, eine bei bestimmten Hunderassen auftretende Erbkrankheit.
 Express InterCity, eine Zuggattung in Polen
 Landkreis Eichsfeld, Kfz-Kennzeichen
 Editor-in-chief, englischer Begriff für Chefredakteur

Abkürzung